Сборная Китая по хоккею с мячом — представляет Китай на международных соревнованиях по хоккею с мячом.

История 
Накануне Азиатских игр 2011 года Китай намеревался выставить команду по бенди, но не выставил.

Первую официальную игру на чемпионате мира сборная Китая провела 1 февраля 2015 года на чемпионате мира в Хабаровске. В этой игре китайцы уступили сборной Монголии со счётом 2:3. Через два дня сборная Китая победила сомалийцев со счётом 8:1, эта победа стала крупнейшим победным счётом сборной Китая. 4 февраля там же китайца уступили эстонцам со счётом 3:14. Этот разгром является самым крупным поражением китайской дружины. Сборная Китая на своём первом чемпионате обошла только сборную Сомали, заняв 8 место.

Сборная Китая приняла участие и в следующем мировом чемпионате в Ульяновске. В итоге она заняла 8 место в дивизионе Б, опередив сборную Сомали и дисквалифицированную сборную Эстонии. Был побит рекорд в самых крупных победах; сборная Сомали была повержена со счётом 14:1.

В начале следующего года китайские хоккеисты приняли участие в своём третьем мировом чемпионате в шведском городе Тролльхеттане. Здесь китайцы сумели в очередной раз одержать свою самую крупную победу. Хоккеисты из Сомали были разгромлены со счётом 14:0, однако и сами они потерпели самое своё разгромное поражение от канадцев со счётом 0:13.

Здесь же в Швеции на конгрессе ФИБ КНР получила право на проведение следующего чемпионата в группе В. На этом чемпионате китайские хоккеисты заняли самое высокое место в своей истории. На следующем чемпионате в 2019 году китайцы заняли самое худшее место в своей истории.

В 2020 году китайская сборная планировала выступать в группе B, но за 3,5 недели до начала соревнований отказалась от участия из-за эпидемии коронавируса в Китае.

Результаты на ЧМ

Состав

Примечания

Ссылки 
 Состав

Китай
Хоккей с мячом в Китае
Хоккей с мячом